

Localidades

McCloud (Califórnia)

Outros
Fox McCloud, protagonista da série Star Fox
McCloud (série de TV)

Desambiguações de sobrenomes